Walter peut désigner :

Prénom 
Walter est un prénom masculin allemand et anglais, d'origine germanique, qui a évolué en   (ou ) en français. Il est issu du germanique walden, gouverner et hari, armée. Il est également commun en Italie.
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme

Saints chrétiens 
 Walter d'Onhaye (), curé d'Onhaye, près de Namur ; fêté le .
 Walter Pierson (-1537), avec Thomas Green, Thomas Scryven et Thomas Reding, bienheureux, chartreux martyrs en Angleterre ; fêtés le .

Patronyme 

 Annika Walter (née en 1975), plongeuse allemande ;
 Anton Walter (1752-1826), facteur de pianos autrichien ;
 Bianca Walter (née en 1990), patineuse de vitesse sur piste courte allemande ;
 Bruno Walter (1876-1962), chef d'orchestre allemand ;
 David Walter (né en 1958), hautboïste, compositeur, chef d'orchestre, chambriste et pédagogue français ;
 Dominique Walter (1942), chanteur français ;
 Dominique Walter (né en 1956), chanteur français ;
 Elisse Walter (1950- ), haut fonctionnaire américaine ;
 Emil Walter (1900-1952), footballeur allemand ;
 Erich Carl Walter (1903-1990), entomologiste allemand ;
 Éric Walter plus connu sous le nom d'Hector Obalk, écrivain français ;
 Fiona Campbell-Walter (1932 - ), mannequin des années 1950 ;
  (1894-1963), homme politique américain ;
 
 
 Gérard Walter (1896-1974), historien français ;
 Georges Walter (1921-2014), écrivain français d'origine hongroise, également journaliste et parolier ;
 Grete Walter (1913-1935), résistante allemande au nazisme ;
 Gustav Walter (1834-1910), ténor autrichien ;
 Hansjörg Walter (né en 1951), homme politique suisse ;
 Heini Walter (1927-2009), pilote automobile suisse ;
 Hellmuth Walter (1900-1980), ingénieur allemand (propulseurs) ;
 Henriette Walter (né en 1929), linguiste française ;
 Jean Walter (1883-1957), architecte français ;
 Jean-Jacques Walter (né en 1932), ingénieur et écrivain français ;
 Jess Walter (1965-), écrivain et journaliste américain ;
 Jessica Walter (1941-2021), actrice américaine ;
 Johann Gottlieb Walter (1734-1818), anatomiste allemand ;
 Johann Walter (1604-1679), peintre strasbourgeois ;
 Johann Walter (Blanckenmüller) (1496-1570), compositeur et poète de la Réforme
 John Walter (v. 1739-1812), fondateur du journal britannique The Times à Londres ;
 
 Joseph Walter (1881-1952), chanoine et érudit alsacien ;
 Léo Walter, homme politique français ;
 Léon Walker (1937-2006), footballer ;
 Louisa Walter (née en 1978), joueuse allemande de hockey sur gazon ;
 Lucy Walter (v. 1630-1658), maîtresse de Charles II d'Angleterre ;
 Luke Walter Jr. (1947-1996), musicien de blues belge ;
 Maik Walter (1927-2020), footballeur professionnel français ;
 Marie-Thérèse Walter (1909-1977), compagne française de Pablo Picasso ;
 Marion Walter (1928-2021), mathématicienne allemande ;
 Michel Walter (1884-1947), homme politique alsacien ;
 Nicolas Walter (1934-2000), écrivain, conférencier et activiste britannique, fils de William Grey Walter ;
 Ottmar Walter (1924-2013), footballeur allemand ; 
  (1882-1965), archéologue autrichien ;
 Pascale Camus-Walter (1955), historienne de l'art et plasticienne française ;
  (né en 1958), homme politique allemand ;
 Raoul Walter (1863-1917), chanteur d'opéra austro-allemand ;
 René Walter (1910-1960), homme politique français ;
 Robert Walter (né en 1948) homme politique britannique ;
 Steffi Walter (1962-2017), lugeuse est-allemande ;
 
 Ulrich Walter (né en 1954), spationaute allemand ;
 William Grey Walter (1910-1977), scientifique américain ;
 Zoum Walter (1902-1974), artiste peintre belge.

Toponyme 

 , second plus haut sommet du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Pseudonyme 

 Bertrand Wautlet alias Walter, humoriste belge ;
 Walter, dessinateur et coloriste de bande dessinée ;
 Walter (1912-1951), Walter de Sousa Goulart, footballeur brésilien ;
 Walter (1968-), Walter Henrique de Oliveira, footballeur brésilien ;
 Walter (1989-), Walter Henrique da Silva, footballeur brésilien ;
 Walter Hahn, alias WALTER ou Big Van Walter, catcheur autrichien.

Titres 

 Walter débarque en Normandie et dessine sa souris en slip, BD sur la jeunesse française de Walt Disney ;
 Walter, série télévisée d'animation canadienne ;
 Walter, retour en résistance, film documentaire de Gilles Perret sorti en 2009 ;
 Walter, comédie franco-belge réalisée par Varante Soudjian, sortie au cinéma en 2019 ; 
 Les Walter, groupe de rock français.

Autres 
 Walter, motoriste tchécoslovaque ;
  ;
 Walter est un personnage de fiction, steward sur avion de ligne, éternel compagnon d'aventures de l'hôtesse de l'air Natacha dans la bande dessinée éponyme de François Walthéry.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien